In der folgenden Liste sind die Außenminister Indonesiens aufgeführt.

Weblinks 

 Außenministerium Indonesiens

!
Indonesien